Dans la mythologie maorie, Haumia-tiketike (aussi appelé Haumia-roa ou Haumia-tikitiki), ou plus communément Haumia, est le dieu de toute nourriture non-cultivée.

Il s'oppose à Rongo, dieu de toutes les plantes vivrières cultivées. Bien que variant selon les régions ou les tribus, il est souvent considéré comme le fils ou le petit-fils de Rangi et Papa. Il est aussi associé aux traditions Arawa.

Notes et références 

Mythologie maorie